Auflösung bezeichnet:
 das vollständige Ergebnis eines Rätsels
 Auflösung (Filmproduktion), Begriff aus der Filmproduktion
Chemie:
 Auflösung eines Feststoffes oder eines Gases in einem Lösungsmittel, siehe Löslichkeit

Physik und Technik:
 Auflösung (Messtechnik), der kleinste Unterschied zwischen Messwerten, den ein Messgerät gerade noch erfassen kann
 Auflösung (Digitaltechnik), eine Angabe, wie fein gestuft eine veränderliche Größe digital dargestellt wird
 Auflösungsvermögen in der Optik, die Fähigkeit zur getrennten Wahrnehmung nahe beieinander liegender Elemente, zum Beispiel 
 Auflösung (Fotografie), die Fähigkeit eines Objektivs oder Films, kleinste Strukturen wiederzugeben
 Auflösung (Mikroskopie), die Fähigkeit eines Mikroskops, kleinste Strukturen getrennt darstellen zu können
 Frequenzauflösung in der Akustik (insbesondere Psychoakustik) und Signalverarbeitung
 Bildauflösung, das Zähl-Maß der Rasterpunkte einer Rastergrafik oder ihre Punktdichte
 Videoauflösung
 Auflösung (Fernerkundung)

Musik:
 Auflösung (Musik), in der Musik die Weiterführung einer Dissonanz in eine Konsonanz oder das Fortschreiten eines Klanges in einen Zielakkord

Mathematik:
 Auflösung von Singularitäten in der algebraischen Geometrie
 Auflösung (Garbe), ein mathematischer Begriff aus der Garbentheorie, siehe Garbe (Mathematik)
 Projektive Auflösung, ein mathematischer Begriff aus der homologischen Algebra
 Injektive Auflösung, ein mathematischer Begriff aus der homologischen Algebra
 Auflösung (Blockplan) in der diskreten Mathematik, eine Aufteilung der Blöcke eines Blockplanes in verallgemeinerte Parallelenklassen.

Geistes- und Sozialwissenschaften: 
 Auflösung (Gesellschaftsrecht), im Gesellschaftsrecht die Beendigung einer Gesellschaft
 Auflösung (Verslehre), in der quantitierenden Metrik die Ersetzung einer langen Silbe durch zwei kurze Silben

Recht:
 Vertragsauflösung

Siehe auch:

 Auflösbarkeit (Begriffsklärung)
 Aufhebung (Begriffsklärung)
 Parlamentsauflösung
 Prosaauflösung, die Umarbeitung von in Versen geschriebenen Texten in Prosa